Koin steht für:

 Koin (Wym), ein linker Nebenfluss des Wym in Russland
 Koin (Burkina Faso), ein Dorf in Burkina Faso

Koin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Koin (Illustrator), japanischer Illustrator
 Vera C. Koin (* 1946), deutsche Kinderbuchautorin und Musikerin